

Результати

Гран-прі

Чемпіонат пілотів

Кубок Конструкторів

Посилання 

Незавершені статті з автоперегонів
Сезони Формули-1
Спортивні події 2006